Mary Harris Jones (1830/7-1930), Amerikaans socialist
 Mother Jones (tijdschrift), Amerikaans socialistisch tijdschrift